Ньюман або Ньюмен () — єврейське та англомовне прізвище і похідний від нього топонім.

Прізвище 
 Ньюман (прізвище)

Топонім

Ньюмен — місто, Західна Австралія

Ньюмен — місто, штат Каліфорнія
 Ньюмен — місто, штат Іллінойс

Інше 
 8161 Ньюман — астероїд головного поясу, відкритий 19 серпня 1990 року